

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Contea di Person – contea dello Stato della Carolina del Nord

Svezia
 Persön – area urbana situata nel comune di Luleå, contea di Norrbotten

Sport 
 Chuck Person (1964) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Wesley Person (1971) – ex cestista statunitense
 Jonathan Person (1993) – cestista svedese

Pagine correlate 
 Persona
 Persone
 Persson

Altri progetti